Multizentrisch steht für:
 Multizentrischer Tumor, eine Erkrankung, die an mehreren Stellen des Körpers oder eines Organes besteht.
 eine Klinische Studie, die (national oder international) in einer Vielzahl von Institutionen durchgeführt wird.